НФЛ в сезоне 1985 — стал 66-м регулярным сезоном Национальной футбольной лиги. Сезон завершился Супербоулом XX, в котором «Чикаго Беарз» уверенно переиграли «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Награды 
Командные награды:
 Vince Lombardi Trophy — «Чикаго Беарз»

 Lamar Hunt Trophy (АФК) — «Нью-Ингленд Пэтриотс»

 George Halas Trophy (НФК) — «Чикаго Беарз»
MVP сезона в НФЛ:
 по версии Associated Press — Маркус Аллен (Раннинбек) из «Рэйдерс»
 по версии Pro Football Writers Association — Маркус Аллен
 по версии Newspaper Enterprise Association — Уолтер Пэйтон (Раннинбек) из «Беарз»
 по версии Sporting News — Маркус Аллен
 по версии Bert Bell Award — Уолтер Пэйтон
 по версии Washington D.C. Touchdown Club — Уолтер Пэйтон от НФК и Кен О’Брайен (Квотербек) из «Джетс» от АФК
 по версии Football Digest — Маркус Аллен
Тренер года в НФЛ:
 по версии Associated Press — Майк Дитка из «Беарз»
 по версии Sporting News — Майк Дитка
 The Paul Brown Trophy — Майк Дитка
 по версии Kansas City Committee of 101 — Майк Дитка от НФК и Рэймонд Берри из «Пэтриотс» от АФК
 по версии United Press International — Майк Дитка от НФК и Рэймонд Берри от АФК
Игрок года в нападении в НФЛ:
 по версии Associated Press — Маркус Аллен
 по версии United Press International — Уолтер Пэйтон от НФК и Маркус Аллен от АФК
Игрок года в защите в НФЛ:
 по версии Associated Press — Майк Синглтери (Лайнбекер) из «Беарз»
 по версии United Press International — Майк Синглтери от НФК и Андре Типпетт (Лайнбекер) из «Пэтриотс» от АФК
 по версии Newspaper Enterprise Association — Хауи Лонг (Дефенсив энд) из «Рэйдерс» и Андре Типпетт
 по версии Kansas City Committee of 101 — Майк Синглтери от НФК и Андре Типпетт от АФК
Новичок года в НФЛ:
 по версии Associated Press — Эдди Браун (Уайд ресивер) из «Бенгалс» в нападении и Дуэйн Бикетт (Лайнбекер) из «Колтс» в защите
 по версии Sporting News — Эдди Браун
 по версии United Press International — Джерри Райс (Уайд ресивер) из «49ерс» от НФК и Кевин Мэк (Раннинбек) из «Браунс» от АФК
 по версии Newspaper Enterprise Association — Эдди Браун
Прочие:
 NFL Man of the Year Award — Дуайт Стефенсон (Центр) из «Долфинс»
 Byron «Whizzer» White NFL Man of the Year Award — Реджи Уильямс (Лайнбекер) из «Бенгалс»

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьих, П% = Процент выигранных матчей, ОН = Очки набранные, ОП = Очки пропущенные

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Плей-офф

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1985.pdf Сезон 1985 года в деталях]

Сезоны НФЛ